Izraz geometer:
ima po SSKJ samo en pomen: strokovnjak za geodezijo s srednjo izobrazbo, zemljemerec
v praksi se izraz geometer uporablja tudi v pomenu: strokovnjak za geometrijo (matematično panogo)